der Braune ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Hugo IV. von Lusignan († 1026), Herr von Lusignan
 Hugo VII. von Lusignan (um 1065–1151), Herr von Lusignan und Kreuzritter
 Hugo IX. von Lusignan (1163/68–1219), Herr von Lusignan, Graf von La Marche und Kreuzritter
 Hugo X. von Lusignan († 1249), Herr von Lusignan und Graf von La Marche und Angoulême
 Hugo XI. von Lusignan (1221–1250), Herr von Lusignan, Graf von La Marche und Angoulême sowie Regent der Grafschaften Penthièvre und Porhoët
 Hugo XIII. von Lusignan (1259–1303), Herr von Lusignan und Graf von La Marche und Angoulême

Siehe auch:
 Braun (Begriffsklärung)
 Braune
 Brauner